Бесконечный Марс () — фантастический роман английских писателей Терри Пратчетта и Стивена Бакстера, третья книга из цикла «Бесконечная земля». Рабочим названием романа изначально было «The Long Childhood», которое впоследствии было изменено на «The Long Mars».

Издание романа в твёрдой обложке вышло 19 июня 2014 года и в августе 2014 года в мягкой обложке. На русском языке роман выпущен издательством «Эксмо» в 2017 году в переводе А. Агеева и А. Баннова.

Цикл «Бесконечная земля» 
Помимо романа «Бесконечный Марс» в цикл входят романы «Бесконечная земля» (), «Бесконечная война» (), «» и «».

Примечания 

Романы 2014 года
Терри Пратчетт
Литература о Марсе
Литературные фантастические произведения Великобритании
Книги издательства «Doubleday»